Sariola est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1882-1948), homme politique finlandais
Mauri Sariola (1924-1985), écrivain finlandais de roman policier

Voir aussi
Sariola, groupe de musique heavy metal allemand

Homonymie de patronyme